Diocesi di Mérida può riferirsi a:
 Arcidiocesi di Mérida-Badajoz in Spagna
 Arcidiocesi di Mérida in Venezuela
 Arcidiocesi di Yucatán con sede a Mérida in Messico